Cette page contient les pages d'homonymie de DIV et Div.

Code 
DIV ou div est un code qui peut désigner :
 DIV,  ;
 <div>...</div>, un élément de  HTML qui crée un niveau logique ;
 div, le maldivien, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Nom 
Div peut faire référence à :
 Div, un esprit maléfique dans la mythologie iranienne.

Sigle 
DIV est un sigle qui peut signifier :
 divergence, un concept mathématiques dont div est l'abréviation ;
Direction d'immatriculation des véhicules, en Belgique, organisme public chargé d'attribuer les plaques d'immatriculation ;
 504, en chiffres romains ;
 disque intervertébral, en anatomie.
 diagnostic (médical) in vitro

Voir aussi 
 DIV Games Studio, un élément du Fenix Project

Code